Владимир Владимиров Топенчаров е български математик, инженер, дипломат, активен деец на Българската комунистическа партия (БКП) и наследилата я Българска социалистическа партия (БСП).

Биография 
Роден е на 15 юли 1933 година в София в семейството на комунистическия активист от Охрид Владимир Топенчаров. Завършна машинно инженерство в Машинно-електротехническия институт и математика в Софийския университет. Специализира в Института „Анри Поанкаре“ в Париж. Доктор е на техническите науки и на математическите науки. Изнася лекционни цикли в Алжир, Франция, Югославия, Германия, Мароко, Китай и Русия. Пише в областта на кинематиката, общата механика, теория на категориите, проблеми на образованието.

От 1954 година е член на Българската комунистическа партия. Член е на Изпълнителното бюро на БСП. Депутат е в XXXVII народно събрание.

Умира на 8 юни 2019 година в София.

Родословие

Бележки 

Български политици след 1989
Български политици от Македония
Български учени от Македония
Български дипломати от Македония
По произход от Охрид
Родени в София
Починали в София
Възпитаници на Техническия университет – София
Възпитаници на Софийския университет
Носители на орден „Св. св. Кирил и Методий“